Dmitrij Wiszniewski (1905-1969), funkcjonariusz
 Dmitrij Wiszniewski (1990-), hokeista